Die Island Games 2017 fanden vom 24. Juni bis 30. Juni 2017, zum zweiten Mal nach 1999, auf Gotland statt. Es handelte sich um die 17. Austragung der Inselspiele. Es nahmen mehr als 3000 Sportler von 24 Inseln teil.

Sportarten 
 Badminton
 Basketball
 Bogenschießen
 Fußball
 Golf
 Gymnastik
 Leichtathletik
 Radfahren
 Schießen
 Schwimmen
 Tennis
 Tischtennis
 Triathlon
 Volleyball

Medaillenspiegel 
nach allen Wettbewerben

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Spiele 2017 (englisch)
 International Island Games Association (englisch)

Einzelnachweise 

2017
Multisportveranstaltung 2017
Sport (Gotlands län)
Sportveranstaltung in Schweden
Veranstaltung in Gotlands län